Битва при Бэннокбёрне () — одно из важнейших сражений англо-шотландских войн XIII—XVI веков, состоявшееся 23—24 июня 1314 года близ реки Бэннокбёрн. Разгром английской армии под Бэннокбёрном обеспечил восстановление независимости Шотландии.

Военные действия перед сражением 
Историческая победа Роберта I Брюса над войском Эмера де Валенса, лорда Пембрука, в битве при Лаудон-Хилле 10 мая 1307 года и успешные действия сторонников мятежного короля Шотландии по освобождению северной и западной частей страны от английской оккупации в 1307—1312 годах позволили перейти к осаде крупных городов нижней Шотландии. В 1313 году командующие шотландскими отрядами Джеймс Дуглас и Томас Рэндольф выбили английские гарнизоны из  и Эдинбурга. Весной 1314 года армия короля Роберта I осадила замок Стерлинг — важнейший стратегический пункт в западной Шотландии. Английский губернатор Стерлинга Филипп Мобрей согласился сдать замок шотландцам, если осада не будет снята до 24 июня 1314 года. Король Англии Эдуард II немедленно начал подготовку нового вторжения в Шотландию. Однако в условиях конфликта с английскими магнатами ему не удалось привлечь к походу значительные военные соединения лордов-ордайнеров. Тем не менее 25-тысячная английская армия под командованием короля Эдуарда II вступила в Шотландию и беспрепятственно двинулась к Стерлингу.

Позиции сторон. Состав войск 
23 июня английские войска достигли реки Бэннокбёрн в нескольких километрах к югу от Стерлинга. Шотландская армия под предводительством короля Роберта I расположилась на лесистых холмах, окружающих дорогу. По численности войска шотландцев (по различным оценкам — от 5 до 10 тысяч человек) резко уступали английской армии, но были выгодно расположены и возглавлялись опытными полководцами: королём Робертом I, Эдуардом Брюсом, Джеймсом Дугласом и Томасом Рэндольфом (ряд современных историков, начиная с XIX века, оспаривают численное превосходство англичан, особенно наличие у них многочисленной пехоты, так как это не подтверждается ходом битвы).

Войско шотландского короля, так же как и армия его предшественника Уильяма Уоллеса, состояло главным образом из пехотинцев, вооружённых копьями, и была разделена на три крупных отряда. Авангардом командовал Томас Рэндольф. Сам король располагал отрядом из 500 всадников. Армия была собрана со всей Шотландии: в её составе находились и рыцари, и горожане, и торговцы — все, способные приобрести оружие и доспехи. В шотландской армии находились отряды лучников (около 500 человек) и тяжёлых кавалеристов (многие из них вынуждены были спешиться во время битвы).

Ход битвы

Поединок 

Сражение началось неожиданным столкновением короля Роберта Брюса с английским отрядом Генри де Богуна, племянника графа Херефорда (не путать с другим Генри де Богуном — его прадедом). Генри де Богун, шедший во главе своего отряда, внезапно увидел шотландского короля, двигавшегося во главе своих войск. Богун, выставив вперёд копьё, незамедлительно бросился в атаку на именитого противника. Король же был верхом на небольшой скаковой лошади и, не имея доспехов, был вооружён лишь боевым топором. Когда стремительно мчавшийся барон был уже в паре метров от короля, последний резко развернул коня и, встав на стремена, нанёс сокрушительный удар топором, пробив шлем и разрубив голову рыцаря. Богун пал замертво. Победа короля в поединке с английским бароном стала сигналом к общей атаке шотландских войск. Этот поединок стал одной из самых славных страниц шотландской истории.

Первый день сражения 

В течение первого дня сражение продолжалось с явным перевесом шотландцев. Холмистая местность и ошибки командования не позволили англичанам активно использовать кавалерию и лучников. Рыцари английского авангарда вынуждены были отступать под напором шотландских войск. Тем временем другой английский кавалерийский отряд под командованием Роберта де Клиффорда и Генри де Бомона, обойдя позиции шотландцев, направился к Стерлингу. Разгадав манёвр англичан, Роберт I Брюс послал шилтрон Томаса Рэндольфа наперерез наступающему отряду. Английские рыцари, лишённые поддержки лучников, были неспособны противостоять шотландским копьеносцам, объединённым в прочные и мобильные построения-шилтроны. Английский отряд был опрокинут и разбит.

Второй день сражения 

Тем временем английские войска продолжали наступление на Стерлинг. Шотландский король умелыми манёврами перерезал все прямые пути на город, однако Эдуард II избрал наиболее неудачный и опасный маршрут, пролегавший через местечко Бэннокбёрн. Вечером английский король отдал приказ о передислокации войск на равнину между реками Бэннокбёрн и Форт. В результате англичане оказались на крайне ограниченном, заболоченном участке. Вскоре после наступления рассвета утром следующего дня шотландские копьеносцы, объединённые в три баталии, начали наступление на английские позиции. Эдуард был немало удивлён появлением из леса шотландской армии. Тем временем воины Роберта I Брюса, приблизившись к английским позициям, опустились на колени для молитвы. Удивлённый английский король, по преданию, сказал, что они просят о милосердии, однако один из его приближённых намекнул, что шотландцы просят милости у Бога, но никак не у английского короля.

Авангард английских войск, возглавляемый нетерпеливым графом Глостером, обрушился на шотландские войска. В лесу шотландских пик нашёл свою смерть сам Глостер и многие из его рыцарей. Огромный размер английской армии сыграл в начавшемся сражении роковую роль: англичанам требовалось слишком много времени, чтобы перестроить свои ряды и приготовить войска к битве. Тем временем по приказу Роберта I Брюса шотландская армия всей своей массой обрушилась на дезорганизованное английское войско. Попытки организовать сопротивление провалились, англичане оказались блокированы у реки и сбились в тесную неорганизованную толпу, в которой лучники не имели возможности проявить свои боевые качества. Многие рыцари обратились в бегство. Разгром довершил отряд короля Роберта I, усиленный гэльскими частями из западной Шотландии.

Король Эдуард II едва избежал пленения и бежал в Данбар со своим личным телохранителем, чем способствовал окончательному развалу всякого порядка и дисциплины в армии, отступление которой вскоре перешло в паническое бегство. Отчаянно пытаясь спастись, остатки английских войск бежали к англо-шотландской границе, располагавшейся в 145 километрах к югу от места побоища. Многие англичане были убиты преследовавшими их шотландцами или местными жителями. Единственным отрядом, сумевшим в организованном порядке и без лишних потерь добраться до безопасного места, был отряд валлийских копьеносцев. В битве погибло более 10 тысяч английских солдат. Потери шотландцев были гораздо меньше.

Значение сражения при Бэннокбёрне 

Несмотря на то, что поражение при Бэннокбёрне не заставило Англию признать независимость Шотландии и военные действия продолжались ещё более десяти лет (с перерывами), это сражение явилось решающим в борьбе за освобождение Шотландии.

После Бэннокбёрна Роберт I Брюс перешёл в контрнаступление и перенёс всю тяжесть военных операций на территории Англии и Ирландии. Шотландия была освобождена, началось восстановление страны. Победа при Бэннокбёрне стала символом шотландского единения и борьбы за независимость, оказав значительное влияние на формирование шотландской нации.

В то же время крах планов по установлению английского господства в Шотландии способствовал серьёзному внутриполитическому кризису в Англии, завершившемуся свержением Эдуарда II в 1327 году, а 1 марта 1328 года был заключён Нортгемптонский мир, в результате которого была признана независимость Шотландии.

Отражение в массовой культуре 
 Битве при Бэннокбёрне посвящена песня «Blood of Bannockburn» из альбома «The Last Stand» шведской пауэр-метал группы «Sabaton». Так же битве при Бэннокбёрне посвящена песня «The Battle Of Bannockburn» из альбома «Knights of the Cross» немецкой хэви-метал/спид-метал группы «Grave Digger».
 В кинематографе специально битве при Бэннокбёрне и подготовке к ней сторонников шотландской независимости во главе с Робертом Брюсом посвящён исторический фильм британских режиссёров Боба Карратерса и Дэвида Макуинни «Брюс» (The Bruce, 1996).
 В историческом фильме Мела Гибсона «Храброе сердце» (1995) в финале поставлена сцена начала битвы при Бэннокбёрне.

Примечания

Литература 

 Первичные источники
 Barbour J. The Bruce; or, The Book of the most excellent and noble prince, Robert de Broyss, King of Scots. Ed. and trans. by A.A.M. Duncan. Edinburgh, 1997.
 Bower W. Scotichronicon. Ed. D.E.R. Watt and others. 9 vols. Aberdeen, 1987—1993.
 Gray T. Scalicronica. Ed. and trans. by H. Maxwell. Glasgow, 1913.
 The Lanercost Chronicle. Ed. and trans. by H. Maxwell. Glasgow, 1913.
 Vita Edwardi Secundi (Life of Edward the Second). Ed. N. Denholm-Young. London, 1957.
 Walsingham T. Historiana Anglicana. London, 1864.

 Исследования
 Barrow G.W.S. Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland. 1988.
 Brown C.A. Bannockburn 1314. 2008.
 Nicholson R. Scotland-the Later Middle Ages. 1974.
 Prestwich M. The Three Edwards: War and State in England, 1272—1377. 1980
 Ramsay J.H. The Genesis of Lancaster, 1307-99. 1913.
 Brown C.A. Robert the Bruce. A life Chronicled.
 MacNamee C. The Wars of the Bruces.
 Brown M. Wars of Scotland.
 Reese P. Bannockburn. Canongate. Edinburgh, 2003.
 Mackenzie W.M. Bannockburn: A Study in Medieval Warfare. Stevenage, 1989 (first published 1913).

Ссылки 

 Детальное описание битвы

1314
23
Сражения XIV века
Сражения 1314 года
Бэннокбёрн